Saint Valère désigne plusieurs saints chrétiens :
 Valère (), avec Galène,  martyrs arméniens, crucifiés en Arménie sous l'empereur Adrien ; fêtés le 12 juin ;
 Rufin et Valère (), martyrs en Gaule belgique ;
 Valère († 287), avec Rufin, Marc et leurs compagnons martyrs en Afrique ; fêtés le 14 juin (Église catholique) ou 16 novembre (Église orthodoxe) ;
 Valère le Confesseur († ?), prélat du comté de Foix ;
 Valère de Saragosse († 315), évêque de Saragosse ;
 Valère de Trèves († 320), évêque ;
 Valère de Langres († 411), archidiacre de Langres ; 
 Valère du Bierzo (630-695), ermite espagnol.

Voir aussi

Références